Теория упругости и пластичности состоит из двух подразделов:

 Теории упругости,

 Теории пластичности.

Механика твёрдого деформируемого тела